Немања Белаковић (Краљево, 8. јануар 1997) српски је фудбалер који тренутно наступа за Раднички из Ниша.

Каријера 
Белаковић је фудбал тренирао у краљевачком „Бамбију”, одакле је прешао у локалну Слогу. Потом је био у млађим категоријама београдског Партизана, пре него што је 2014. приступио ОФК Београду. У Суперлиги Србије дебитовао је 29. новембра 2014, заменивши на терену Милана Гајића на сусрету с Црвеном звездом. Клуб је напустио лета 2016, а нешто касније отишао је у Новиград. За тај клуб је уписао 44 наступа и постигао 3 поготка у Другој лиги Хрватске. После годину и по дана напустио је Новиград и вратио се у Србију. У јануару 2018. постао је фудбалер Чукаричког, с којим је потписао троипогодишњи уговор. Сарадња је прекинута након годину дана, услед смањене минутаже. Од 2019. до 2021. био је члан Спартакса из Јурмале, где му је била поверена и капитенска трака. У јуну 2021. представљен је у аустријском Бундеслигашу Хартбергу. Почетком 2022. поново је заиграо у Летонији, поставши члан Лијепаје. С том екипом је наступао у квалификацијама за Лигу Конференција и постигао погодак против клуба из Гњилана. Током зимском прелазног рока 2023. године потписао је за нишки Раднички.

Статистика

Клупска

Референце

Литература

Спољашње везе 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рођени 1997.
Спортисти из Краљева
Српски фудбалери
Фудбалери ОФК Београда
Фудбалери Чукаричког
Фудбалери Радничког Ниш
Фудбалери Суперлиге Србије
Фудбалери Бундеслиге Аустрије
Крилни играчи у фудбалу